Jorquelleh kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Jorquelleh (distrikt), Bong County, 
 Jorquelleh (klan), Bong County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar